Stenopleustes är ett släkte av kräftdjur. Stenopleustes ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Stenopleustes